

События 
 456/455 — Афинский архонт-эпоним Каллий.
 Капитуляция Эгины перед афинянами. Афиняне захватили остров Кефалония.
 Одна из предположительных дат подавления спартанцами очередного восстания илотов.

Римская республика 
 Консулы: Марк Валерий Максим Лактука и Спурий Вергиний Трикост Целиомонтан.
 Народные трибуны: Луций Ицилий Руга и Луций Алиен.
 Закон о разделе земли на Авентинском холме между плебеями.

Скончались 
 Дуаньму Цы — китайский философ, дипломат, политик и предприниматель.
 Эсхил (род. ок. 525) в Геле (Сицилия) — древнегреческий драматург, отец европейской трагедии.

См. также